Erdmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mark V. Erdmann
 Carl Gottfried Erdmann